Ан-Нуман ібн Сабіт Абу Ханіфа (біля 699 — 767) — арабський богослов і факіх;
 Абу Ханіфа Ад-Дінавері (помер біля 895) — арабський філолог та історик.